Rudolf Graber ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Graber (Schriftsteller) (1899–1958), Schweizer Schriftsteller
 Rudolf Graber (Bischof) (1903–1992), deutscher Theologe und römisch-katholischer Bischof